Diese Liste zählt die Mitglieder der Ernannten Hamburgischen Bürgerschaft (Februar bis Oktober 1946) auf.

Zusammensetzung 
Es bestanden zunächst sechs Fraktionen:

Abgeordnete

Weblinks 
 Website der Hamburgischen Bürgerschaft

Einzelnachweise 

 01